Alberto Stefani – politico svizzero.
 Alberto Stefani – politico italiano.